Ivar Lo-pris kan syfta på:

 Ivar Lo-priset – ett litterärt pris som utdelas av fackföreningsrörelsen
 Ivar Lo-Johanssons personliga pris – ett litterärt pris som utdelas av Stiftelsen Ivar Lo-Johanssons författarfond, stiftat enligt hans testamente